Луцій Емілій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Еміліїв:
 Луцій Емілій Мамерк — консул 484, 478, 473 років до н. е.
 Луцій Емілій Мамерцін — військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 391 року до н. е.
 Луцій Емілій Мамерцін — консул 366 року до н. е.
 Луцій Емілій Мамерцін — інтеррекс 355 року до н. е., начальник кінноти 352 року до н. е.
 Луцій Емілій Мамерцін Привернат — консул 341 і 329 років до н. е.
 Луцій Емілій Барбула — консул 281 року до н. е.
 Луцій Емілій Пап — консул 225 року до н. е.
 Луцій Емілій Павло — консул 219 і 216 років до н. е.
 Луцій Емілій Пап, претор 205 року до н. е.
 Луцій Емілій Регіл — претор 190 року до н. е.
 Луцій Емілій Павло Македонський — консул 182 і 181 років до н. е.
 Луцій Емілій Лепід Павло — консул 50 року до н. е.
 Луцій Емілій Лепід Павло — консул 1 року н. е.
 Луцій Емілій Юнк — консул-суфект 127 року.
 Луцій Емілій Кар — консул-суфект 144 року.
 Луцій Емілій Лонг — консул-суфект 146 року.
 Луцій Емілій Юнк — консул-суфект 179 року.